Guantánamo pode significar:

 Guantánamo - cidade ao sudoeste de Cuba, capital da província homônima
 Guantánamo (província) - província de Cuba
 Baía de Guantánamo - baía ao sul da ilha de Cuba, concedida aos Estados Unidos como estação naval em 1903 em troca do pagamento de 4.085 dólares por ano
 Base Naval da Baía de Guantánamo - instalações do exército estadunidense situadas na baía
 Prisão de Guantánamo - campo de detenção de prisioneiros políticos estadunidense localizado na base naval
 Guantánamo - canção da banda brasileira Engenheiros do Hawaii, lançada como a terceira faixa do disco Novos Horizontes, em agosto de 2007
 Guantánamo - canção do grupo dinamarquês de hip-hop Outlandish

Ver também
 Guantanamera

Desambiguação